Presto puede referirse a:

 Presto (música), indicación del tempo de una obra musical.
 Presto (Bolivia), municipio y ciudad boliviana en el departamento de Chuquisaca.
 Presto (motor de renderizado), motor de renderizado utilizado por el navegador de internet Opera hasta 2013.
 Presto (software), programa informático de gestión de obras y administración de proyectos.
 Presto (álbum), álbum musical de la banda Rush.
 Presto (cortometraje), cortometraje de Pixar animation studios.
 Presto (Áudio),  conocido fabricante de tocadiscos y tornos de corte durante los años 1940 a 1960.
 El Presto, periodista, youtuber e influencer argentino.

Enlaces externos